Rancho Seco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Rancho Seco, Chihuahua, 
 Rancho Seco, Silao de la Victoria, 
 Rancho Seco, San Felipe, 
 Rancho Seco, Jalisco, Arandas, 
 Rancho Seco, Michoacán de Ocampo, Apatzingán, 
 Rancho Seco, Abasolo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar